Turcești se poate referi la:
 Turcești, Argeș
 Turcești, Vâlcea
 Lacul Turcești, lac antropic amplasat în municipiul Pitești

Vezi și 
 Turcescu
 Turcu
 Turceni

Toponime românești